Шалунов — фамилия; имеет женскую форму Шалунова.
 Шалунов, Евгений Владимирович (род. 1992) — российский велогонщик.
 Шалунов, Максим Валерьевич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Шалунов, Сергей Евгеньевич (род. 1969) — российский автогонщик.